Das Wort tibetisch (bzw. Tibetisch) kann folgende Bedeutungen haben:

die Tibetische Sprache
die Tibetische Schrift
die Tibetische Literatur
der Tibetische Buddhismus
die Tibetische Medizin 
die Tibetische Astronomie
der Tibetische Kalender
der Tibetische Sandabakus
der Tibetische Abakus mit Losen Steinen
die Tibetische Küche
die Tibetische Teekultur
das Tibetische Hochland
aus oder bezogen auf Tibet
die Tibetische Monarchie
das Volk der Tibeter

Siehe auch: